Соревнования по тяжёлой атлетике на летних Олимпийских играх 1976 года проходили с 18 по 27 июля в специально переоборудованном ледовом дворце «Сен-Мишель арена» в Монреале. В них приняли участие 173 атлета из 46 стран. Впервые тяжелоатлеты соревновались на Олимпийских играх в двоеборье (рывок и толчок) после отмены третьего вида упражнений — жима. Также впервые на соревнованиях по тяжёлой атлетике был проведён допинг-контроль, в результате чего 6 спортсменов, включая двух чемпионов (Збигнев Качмарек, Валентин Христов) и одного серебряного призёра Игр (Благой Благоев), были уличены в применении допинга и дисквалифицированы.

В рамках олимпийского турнира были разыграны и медали 50-го чемпионата мира по тяжёлой атлетике.

Медалисты

Командный зачёт

Результаты

До 52 кг

До 56 кг

До 60 кг

До 67,5 кг

До 75 кг

До 82,5 кг

До 90 кг

До 110 кг

Свыше 110 кг

Судьи 
Президент IWF —  Готтфрид Шёдль, генеральный секретарь IWF —  Оскар Стэйт.

Технический делегат IWF —  Бедржих Поула.

Жюри:

  Тамаш Аян
  Леопольдо Де Леон
  Кларенс Х. Джонсон
  Алексей Медведев
  Давид Мойя Рохас
  Пьер Паро
  Януш Пшедпельский
  Сулхарт Смитинунт
  Уолли Холланд

Судьи:

  Константин Артемьев
  Джек Асус
  Лазэр Барога
  Фрэнк Бейтс
  Курт Вегман
  Филип Генов
  Любомир Градинаров
  Марселино Дель Фраде
  Роже Жербер
  Шапур Зелли
  Антон Зельтенхаммер
  Каруш Карапетян
  Кен Карр-Брайнт
  Тео Кассар
  Тадеуш Кохановский
  Жак Кунен
  Иштван Литтер
  Джим Мейсон
  Терье Реэ
  Адам Свирц
  Бенито Товар Сейхас
  А. Табарес
  Тони Флуд
  Вагн Хвольбек
  Х. Хофмайстер
  Эрих Хурнер

Медицинский комитет:
  С. Георгиев
  Х. Ф. Маркос
  Мицуцугу Оно
  Р. М. Райт
  М. Садфги
  Михал Фирсович

Примечания

Ссылки 
 Games of the XXI Olympiad, Montreal 1976 : Official Report, v.3, рр. 328—343, 665
 Тяжёлая атлетика на XXII Олимпийских играх
 XXI Олимпийские игры Монреаль, 1976

Соревнования на летних Олимпийских играх 1976
Тяжёлая атлетика на Олимпийских играх
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Канаде
1976 год в тяжёлой атлетике